Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Rio Open 2014, ein Tennisturnier der Kategorie ATP World Tour 500. In der Einzelkonkurrenz qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 15. und 16. Februar 2014 stattfand. In der Doppelkonkurrenz wurde in diesem Jahr ebenfalls ein Platz im Haupttableu vergeben, welcher in einer Qualifikation unter vier Paarungen ausgemacht wurde.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF, 47 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF, 53 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Rio de Janeiro